Dobrzec – sołectwo Kalisza
 Dobrzec P – osiedle Kalisza
 Dobrzec W – osiedle Kalisza
2 miejscowości w Polsce
 Dobrzec – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Dobrzec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie